Hauptfigur steht für:

 Protagonist, Darsteller der ersten Rolle in der Dramaturgie 
 Hauptfigur, die zentrale Figur in erzählerischen Werken
 Bildelement in der Wappenkunde, siehe Hauptfigur und Nebenfigur (Heraldik) 

Siehe auch:
 Nebenfigur (Begriffsklärung)